|-
|(21501)||1998 KC8|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,073|| align=right|5,60|| align=right|3,521||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21502)||1998 KB9|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,122|| align=right|3,68|| align=right|4,199||MBA||24. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|21503 Beksha||1998 KL18|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,114|| align=right|5,35|| align=right|4,031||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21504)||1998 KS19|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,070|| align=right|9,10|| align=right|4,314||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21505 Bernert||1998 KG28|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,093|| align=right|5,84|| align=right|3,370||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21506 Betsill||1998 KH30|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,083|| align=right|7,20|| align=right|3,506||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21507 Bhasin||1998 KZ30|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,157|| align=right|1,90|| align=right|3,781||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21508 Benbrewer||1998 KU33|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,178|| align=right|1,82|| align=right|4,546||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21509 Lucascavin||1998 KL35|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,113|| align=right|5,99|| align=right|3,445||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21510 Chemnitz||1998 KF36|| align=right|14,4|| align=right|2,750|| align=right|0,100|| align=right|2,54|| align=right|4,560||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21511 Chiardola||1998 KT36|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,105|| align=right|3,71|| align=right|3,420||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21512 Susieclary||1998 KE40|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,127|| align=right|4,42|| align=right|3,410||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21513 Bethcochran||1998 KM46|| align=right|14,4|| align=right|2,292|| align=right|0,077|| align=right|6,17|| align=right|3,469||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21514)||1998 KS48|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,221|| align=right|6,82|| align=right|4,286||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21515)||1998 KR50|| align=right|14,5|| align=right|2,700|| align=right|0,153|| align=right|15,53|| align=right|4,436||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21516)||1998 KS51|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,189|| align=right|10,96|| align=right|4,061||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21517 Dobi||1998 KS52|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,181|| align=right|7,74|| align=right|3,618||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21518)||1998 KO53|| align=right|13,4|| align=right|2,595|| align=right|0,100|| align=right|14,14|| align=right|4,178||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21519)||1998 KR54|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|14,05|| align=right|3,712||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21520 Dianaeheart||1998 KR55|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,044|| align=right|9,23|| align=right|5,126||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21521)||1998 KU55|| align=right|13,4|| align=right|2,561|| align=right|0,172|| align=right|8,12|| align=right|4,099||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21522 Entwisle||1998 MX11|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,163|| align=right|7,77|| align=right|4,135||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21523 GONG||1998 MW15|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,265|| align=right|26,55|| align=right|5,209||MBA||26. junij 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(21524)||1998 MB16|| align=right|14,6|| align=right|2,929|| align=right|0,037|| align=right|3,60|| align=right|5,013||MBA||21. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21525)||1998 MP23|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,176|| align=right|9,21|| align=right|4,670||MBA||25. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21526 Mirano||1998 MS24|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,337|| align=right|15,26|| align=right|4,213||MBA||30. junij 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21527)||1998 MV27|| align=right|13,3|| align=right|2,581|| align=right|0,184|| align=right|12,68|| align=right|4,145||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21528 Chrisfaust||1998 MU33|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,053|| align=right|4,34|| align=right|3,775||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21529)||1998 MF37|| align=right|12,9|| align=right|2,879|| align=right|0,185|| align=right|13,51|| align=right|4,884||MBA||26. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21530)||1998 MB38|| align=right|13,6|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|10,75|| align=right|4,504||MBA||26. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|21531 Billcollin||1998 OS|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,071|| align=right|6,11|| align=right|4,590||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21532)||1998 OY|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,063|| align=right|9,10|| align=right|5,089||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21533)||1998 OR12|| align=right|13,8|| align=right|2,929|| align=right|0,063|| align=right|3,01|| align=right|5,012||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21534)||1998 OV12|| align=right|13,6|| align=right|2,788|| align=right|0,067|| align=right|5,00|| align=right|4,655||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21535)||1998 OX13|| align=right|13,7|| align=right|3,024|| align=right|0,105|| align=right|4,01|| align=right|5,257||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21536)||1998 OV14|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,057|| align=right|14,40|| align=right|4,297||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|21537 Fréchet||1998 PQ|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,136|| align=right|1,17|| align=right|5,399||MBA||15. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21538)||1998 QN1|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,125|| align=right|1,15|| align=right|5,382||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(21539)||1998 QO4|| align=right|13,5|| align=right|3,178|| align=right|0,033|| align=right|13,21|| align=right|5,665||MBA||20. avgust 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(21540)||1998 QE11|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,107|| align=right|22,08|| align=right|5,636||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21541 Friskop||1998 QP16|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,049|| align=right|9,53|| align=right|5,097||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21542)||1998 QA22|| align=right|13,1|| align=right|3,181|| align=right|0,067|| align=right|15,55|| align=right|5,671||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21543)||1998 QQ24|| align=right|14,0|| align=right|3,253|| align=right|0,044|| align=right|8,66|| align=right|5,867||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21544)||1998 QL33|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,102|| align=right|11,36|| align=right|4,022||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21545)||1998 QO33|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,012|| align=right|8,86|| align=right|5,291||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21546)||1998 QH34|| align=right|14,3|| align=right|2,657|| align=right|0,024|| align=right|14,70|| align=right|4,331||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21547)||1998 QK38|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,135|| align=right|00,34|| align=right|5,644||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21548)||1998 QX38|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,023|| align=right|7,14|| align=right|4,035||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21549)||1998 QJ44|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,149|| align=right|3,35|| align=right|5,661||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21550)||1998 QS44|| align=right|12,9|| align=right|2,766|| align=right|0,080|| align=right|6,16|| align=right|4,598||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21551 Geyang||1998 QH45|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,039|| align=right|9,16|| align=right|5,450||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21552)||1998 QC52|| align=right|13,5|| align=right|2,595|| align=right|0,013|| align=right|22,09|| align=right|4,180||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21553 Monchicourt||1998 QT55|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,165|| align=right|2,09|| align=right|3,321||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(21554)||1998 QR69|| align=right|13,0|| align=right|3,138|| align=right|0,208|| align=right|15,53|| align=right|5,558||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21555)||1998 QF70|| align=right|12,5|| align=right|3,194|| align=right|0,093|| align=right|15,68|| align=right|5,707||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21556)||1998 QE71|| align=right|13,8|| align=right|2,396|| align=right|0,234|| align=right|7,39|| align=right|3,708||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21557)||1998 QE73|| align=right|12,1|| align=right|3,003|| align=right|0,066|| align=right|8,75|| align=right|5,202||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21558)||1998 QW77|| align=right|12,0|| align=right|2,675|| align=right|0,165|| align=right|11,95|| align=right|4,374||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21559)||1998 QE78|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,250|| align=right|11,03|| align=right|4,223||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21560)||1998 QC91|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,067|| align=right|10,95|| align=right|5,130||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21561)||1998 QR93|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,167|| align=right|13,96|| align=right|4,394||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21562)||1998 QZ94|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|12,64|| align=right|4,170||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21563 Chetgervais||1998 QW95|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|7,80|| align=right|4,645||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21564)||1998 QQ101|| align=right|12,7|| align=right|3,089|| align=right|0,190|| align=right|16,85|| align=right|5,427||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21565)||1998 QZ102|| align=right|13,5|| align=right|2,853|| align=right|0,227|| align=right|6,20|| align=right|4,819||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21566)||1998 QM103|| align=right|13,7|| align=right|2,891|| align=right|0,061|| align=right|3,25|| align=right|4,914||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21567)||1998 RB2|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,211|| align=right|7,00|| align=right|4,045||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(21568)||1998 RM3|| align=right|13,8|| align=right|2,282|| align=right|0,184|| align=right|24,93|| align=right|3,446||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21569)||1998 RX12|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,114|| align=right|00,68|| align=right|5,619||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21570)||1998 RK33|| align=right|13,6|| align=right|2,592|| align=right|0,139|| align=right|13,21|| align=right|4,172||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21571)||1998 RD51|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,056|| align=right|5,12|| align=right|4,315||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21572)||1998 RQ52|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,181|| align=right|9,51|| align=right|4,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21573)||1998 RP70|| align=right|13,1|| align=right|3,387|| align=right|0,113|| align=right|7,65|| align=right|6,232||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21574)||1998 RZ71|| align=right|13,4|| align=right|2,883|| align=right|0,040|| align=right|2,77|| align=right|4,894||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21575)||1998 RB80|| align=right|13,4|| align=right|2,738|| align=right|0,106|| align=right|6,09|| align=right|4,530||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21576)||1998 SH4|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|2,18|| align=right|5,662||MBA||19. september 1998||Needville||W. G. Dillon
|-
|(21577)||1998 SU24|| align=right|14,5|| align=right|2,280|| align=right|0,102|| align=right|5,09|| align=right|3,443||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21578)||1998 SN27|| align=right|13,0|| align=right|2,652|| align=right|0,100|| align=right|27,12|| align=right|4,317||MBA||24. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(21579)||1998 SK45|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,139|| align=right|1,86|| align=right|5,554||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21580)||1998 SY57|| align=right|13,4|| align=right|2,897|| align=right|0,066|| align=right|3,06|| align=right|4,929||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21581)||1998 SD58|| align=right|12,5|| align=right|3,019|| align=right|0,044|| align=right|9,69|| align=right|5,244||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21582)||1998 SE58|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,129|| align=right|2,20|| align=right|4,334||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21583)||1998 SQ108|| align=right|12,8|| align=right|3,153|| align=right|0,157|| align=right|4,60|| align=right|5,598||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21584)||1998 SK121|| align=right|13,4|| align=right|3,042|| align=right|0,106|| align=right|9,23|| align=right|5,304||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21585)||1998 SX126|| align=right|13,3|| align=right|2,724|| align=right|0,085|| align=right|8,33|| align=right|4,495||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21586)||1998 SU129|| align=right|12,5|| align=right|3,092|| align=right|0,142|| align=right|1,81|| align=right|5,437||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21587)||1998 SE132|| align=right|12,5|| align=right|2,852|| align=right|0,069|| align=right|12,47|| align=right|4,816||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21588 Gianelli||1998 SK157|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,161|| align=right|2,58|| align=right|5,425||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21589)||1998 SR162|| align=right|13,5|| align=right|2,782|| align=right|0,162|| align=right|8,89|| align=right|4,639||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21590)||1998 TK|| align=right|13,1|| align=right|3,046|| align=right|0,069|| align=right|10,09|| align=right|5,316||MBA||10. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21591)||1998 TA6|| align=right|13,6|| align=right|2,661|| align=right|0,118|| align=right|12,69|| align=right|4,341||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21592)||1998 VJ5|| align=right|13,1|| align=right|2,865|| align=right|0,240|| align=right|11,49|| align=right|4,849||MBA||8. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(21593)||1998 VL27|| align=right|11,7|| align=right|5,083|| align=right|0,051|| align=right|3,36|| align=right|11,46||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21594)||1998 VP31|| align=right|12,8|| align=right|2,737|| align=right|0,218|| align=right|8,25|| align=right|4,526||MBA||13. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21595)||1998 WJ5|| align=right|10,1|| align=right|5,195|| align=right|0,135|| align=right|25,07|| align=right|11,85||JUT||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(21596)||1998 WG7|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,230|| align=right|6,10|| align=right|3,673||MBA||23. november 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(21597)||1998 WA8|| align=right|12,4|| align=right|3,019|| align=right|0,078|| align=right|11,27|| align=right|5,245||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21598)||1998 WP9|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,154|| align=right|00,97|| align=right|3,568||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21599)||1998 WA15|| align=right|11,4|| align=right|5,209|| align=right|0,117|| align=right|11,21|| align=right|11,89||JUT||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21600)||1998 XL5|| align=right|12,2|| align=right|2,992|| align=right|0,093|| align=right|11,13|| align=right|5,176||MBA||7. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21601)||1998 XO89|| align=right|9,4|| align=right|5,179|| align=right|0,036|| align=right|19,51|| align=right|11,79||JUT||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21602 Ialmenus||1998 YW1|| align=right|11,6|| align=right|5,179|| align=right|0,061|| align=right|7,96|| align=right|11,79||JUT||17. december 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(21603)||1999 BY|| align=right|13,8|| align=right|2,601|| align=right|0,112|| align=right|32,04|| align=right|4,195||MBA||17. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(21604)||1999 BS3|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|4,826||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21605)||1999 CL81|| align=right|13,6|| align=right|3,062|| align=right|0,109|| align=right|10,87|| align=right|5,357||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21606)||1999 FH6|| align=right|15,4|| align=right|2,180|| align=right|0,067|| align=right|00,91|| align=right|3,218||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(21607)||1999 GG34|| align=right|12,9|| align=right|2,682|| align=right|0,103|| align=right|9,06|| align=right|4,391||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21608 Gloyna||1999 GQ35|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,152|| align=right|5,65|| align=right|3,642||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21609)||1999 JQ41|| align=right|13,6|| align=right|2,351|| align=right|0,235|| align=right|6,46|| align=right|3,603||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21610)||1999 JE48|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,242|| align=right|9,97|| align=right|4,662||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21611)||1999 JV50|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,198|| align=right|12,55|| align=right|4,375||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21612 Chelsagloria||1999 JS57|| align=right|14,1|| align=right|2,256|| align=right|0,071|| align=right|6,12|| align=right|3,387||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21613)||1999 JF68|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,208|| align=right|6,99|| align=right|3,558||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21614 Grochowski||1999 JW75|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,163|| align=right|6,02|| align=right|3,612||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21615 Guardamano||1999 JQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,071|| align=right|6,13|| align=right|3,459||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21616 Guhagilford||1999 JQ82|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,128|| align=right|6,75|| align=right|3,614||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21617 Johnhagen||1999 JO119|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,586||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21618)||1999 JT122|| align=right|15,8|| align=right|2,162|| align=right|0,201|| align=right|2,63|| align=right|3,179||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21619)||1999 JN136|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,071|| align=right|5,51|| align=right|3,409||MBA||9. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21620)||1999 KU|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,237|| align=right|8,22|| align=right|4,171||MBA||16. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(21621)||1999 KR4|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,260|| align=right|8,70|| align=right|3,709||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21622)||1999 LV22|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,219|| align=right|5,16|| align=right|3,328||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21623)||1999 LS24|| align=right|13,9|| align=right|2,384|| align=right|0,091|| align=right|3,29|| align=right|3,681||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21624)||1999 NA1|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|16,29|| align=right|4,601||MBA||11. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21625)||1999 NN2|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,231|| align=right|15,68|| align=right|5,480||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21626 Matthewhall||1999 NP2|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|3,383||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21627)||1999 NZ3|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,203|| align=right|12,34|| align=right|4,069||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21628 Lucashof||1999 ND4|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,197|| align=right|00,23|| align=right|3,762||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21629)||1999 NT8|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,031|| align=right|1,21|| align=right|3,246||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21630)||1999 NM9|| align=right|14,9|| align=right|2,191|| align=right|0,053|| align=right|1,21|| align=right|3,242||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21631 Stephenhonan||1999 NU10|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,148|| align=right|4,86|| align=right|3,749||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21632)||1999 NR11|| align=right|14,0|| align=right|2,385|| align=right|0,282|| align=right|5,92|| align=right|3,683||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21633 Hsingpenyuan||1999 NW11|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,089|| align=right|5,62|| align=right|3,638||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21634 Huangweikang||1999 NB18|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|6,77|| align=right|3,493||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21635)||1999 NU19|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,200|| align=right|1,76|| align=right|3,805||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21636 Huertas||1999 NS34|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,145|| align=right|3,90|| align=right|3,309||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21637 Ninahuffman||1999 NH36|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,192|| align=right|7,43|| align=right|3,625||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21638 Nicjachowski||1999 NA39|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,195|| align=right|1,80|| align=right|3,508||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21639 Davidkaufman||1999 ND39|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|3,423||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21640 Petekirkland||1999 NX39|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,181|| align=right|5,82|| align=right|3,437||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21641 Tiffanyko||1999 NC40|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,094|| align=right|4,85|| align=right|4,467||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21642 Kominers||1999 NH41|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,182|| align=right|3,23|| align=right|3,347||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21643 Kornev||1999 NJ42|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,377||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21644)||1999 NA50|| align=right|14,6|| align=right|2,416|| align=right|0,210|| align=right|9,10|| align=right|3,755||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21645)||1999 NZ50|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,216|| align=right|11,58|| align=right|4,063||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21646)||1999 NK53|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,162|| align=right|13,08|| align=right|4,363||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21647)||1999 NE54|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,083|| align=right|10,43|| align=right|4,342||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21648)||1999 NB57|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,229|| align=right|11,53|| align=right|4,200||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21649)||1999 NQ59|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,201|| align=right|14,45|| align=right|4,500||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21650 Tilgner||1999 OB1|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,124|| align=right|6,08|| align=right|3,489||MBA||17. julij 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|21651 Mission Valley||1999 OF1|| align=right|15,0|| align=right|2,845|| align=right|0,029|| align=right|13,82|| align=right|4,798||MBA||19. julij 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(21652)||1999 OQ2|| align=right|12,3|| align=right|2,611|| align=right|0,252|| align=right|11,96|| align=right|4,218||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21653)||1999 OH3|| align=right|13,8|| align=right|2,786|| align=right|0,215|| align=right|18,89|| align=right|4,649||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21654)||1999 PZ|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,238|| align=right|7,24|| align=right|3,507||MBA||5. avgust 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|21655 Niklauswirth||1999 PC1|| align=right|13,3|| align=right|2,645|| align=right|0,179|| align=right|13,39|| align=right|4,302||MBA||8. avgust 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|21656 Knuth||1999 PX1|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,226|| align=right|9,26|| align=right|4,458||MBA||9. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(21657)||1999 PZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,054|| align=right|7,29|| align=right|3,478||MBA||10. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21658)||1999 PA2|| align=right|16,3|| align=right|2,157|| align=right|0,155|| align=right|2,53|| align=right|3,167||MBA||10. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|21659 Fredholm||1999 PR3|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,146|| align=right|4,90|| align=right|4,128||MBA||13. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|21660 Velenia||1999 QZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,042|| align=right|4,79|| align=right|4,525||MBA||20. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|21661 Olgagermani||1999 RA|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,249|| align=right|5,62|| align=right|3,629||MBA||1. september 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|21662 Benigni||1999 RC|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,170|| align=right|13,04|| align=right|4,062||MBA||1. september 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|21663 Banat||1999 RM|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,137|| align=right|9,29|| align=right|5,340||MBA||3. september 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|21664 Konradzuse||1999 RG1|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,206|| align=right|9,59|| align=right|4,236||MBA||4. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|21665 Frege||1999 RR1|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,126|| align=right|2,88|| align=right|3,424||MBA||5. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(21666)||1999 RW1|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,223|| align=right|1,96|| align=right|4,416||MBA||5. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21667)||1999 RB3|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,052|| align=right|4,47|| align=right|3,385||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21668)||1999 RS6|| align=right|14,4|| align=right|2,400|| align=right|0,176|| align=right|9,84|| align=right|3,716||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21669)||1999 RF8|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,183|| align=right|2,34|| align=right|3,517||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21670 Kuan||1999 RD11|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|3,424||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21671)||1999 RP12|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,051|| align=right|14,67|| align=right|4,202||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21672 Laichunju||1999 RK14|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,192|| align=right|8,10|| align=right|4,090||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21673 Leatherman||1999 RL15|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,082|| align=right|6,88|| align=right|3,664||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21674)||1999 RG18|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,137|| align=right|15,57|| align=right|4,248||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21675 Kaitlinmaria||1999 RM22|| align=right|15,7|| align=right|2,492|| align=right|0,059|| align=right|1,96|| align=right|3,933||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21676)||1999 RB23|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,165|| align=right|11,44|| align=right|5,122||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21677 Tylerlyon||1999 RO23|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,140|| align=right|3,63|| align=right|4,002||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21678 Lindner||1999 RK27|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,152|| align=right|7,62|| align=right|4,068||MBA||5. september 1999||Drebach||G. Lehmann; J. Kandler
|-
|21679 Bettypalermiti||1999 RD28|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,200|| align=right|2,78|| align=right|3,305||MBA||8. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|21680 Richardschwartz||1999 RS31|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,058|| align=right|5,30|| align=right|4,586||MBA||9. september 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21681)||1999 RN32|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,098|| align=right|9,27|| align=right|5,640||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|21682 Peštafrantišek||1999 RT32|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,081|| align=right|8,51|| align=right|3,877||MBA||9. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|21683 Segal||1999 RL33|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|5,21|| align=right|3,437||MBA||9. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|21684 Alinafiocca||1999 RR33|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,130|| align=right|5,63|| align=right|3,784||MBA||4. september 1999||Anza||M. White; M. Collins
|-
|21685 Francomallia||1999 RL35|| align=right|14,4|| align=right|2,893|| align=right|0,075|| align=right|1,00|| align=right|4,921||MBA||11. september 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|21686 Koschny||1999 RB36|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|3,451||MBA||11. september 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|21687 Filopanti||1999 RB37|| align=right|14,0|| align=right|2,777|| align=right|0,078|| align=right|5,73|| align=right|4,627||MBA||11. september 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(21688)||1999 RK37|| align=right|14,3|| align=right|1,923|| align=right|0,076|| align=right|25,50|| align=right|2,666||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21689)||1999 RL38|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,191|| align=right|3,85|| align=right|3,736||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21690)||1999 RA39|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,247|| align=right|24,76|| align=right|3,577||MBA||13. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21691)||1999 RC42|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,083|| align=right|4,84|| align=right|3,791||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21692)||1999 RH44|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,145|| align=right|7,21|| align=right|3,798||MBA||15. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(21693)||1999 RT44|| align=right|13,8|| align=right|2,584|| align=right|0,215|| align=right|13,08|| align=right|4,154||MBA||14. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(21694)||1999 RL48|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,261|| align=right|4,10|| align=right|4,156||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21695)||1999 RG49|| align=right|14,4|| align=right|2,441|| align=right|0,217|| align=right|3,34|| align=right|3,813||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21696 Ermalmquist||1999 RC52|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,184|| align=right|3,55|| align=right|3,512||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21697 Mascharak||1999 RW54|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,146|| align=right|6,51|| align=right|3,797||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21698 McCarron||1999 RD56|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,164|| align=right|3,50|| align=right|4,026||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21699)||1999 RE64|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,183|| align=right|3,03|| align=right|5,482||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21700 Caseynicole||1999 RD72|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,153|| align=right|3,74|| align=right|4,169||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21701 Gabemendoza||1999 RP72|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,046|| align=right|3,04|| align=right|4,823||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21702 Prisymendoza||1999 RA73|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,085|| align=right|1,54|| align=right|3,311||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21703 Shravanimikk||1999 RM73|| align=right|14,7|| align=right|2,241|| align=right|0,172|| align=right|4,21|| align=right|3,354||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21704 Mikkilineni||1999 RD85|| align=right|15,3|| align=right|2,981|| align=right|0,031|| align=right|00,33|| align=right|5,147||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21705 Subinmin||1999 RA86|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,098|| align=right|3,24|| align=right|4,402||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21706 Robminehart||1999 RM87|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,141|| align=right|00,27|| align=right|5,690||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21707 Johnmoore||1999 RY88|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,079|| align=right|5,36|| align=right|3,500||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21708 Mulhall||1999 RV90|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,059|| align=right|6,30|| align=right|4,242||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21709 Sethmurray||1999 RK92|| align=right|14,4|| align=right|2,260|| align=right|0,092|| align=right|6,07|| align=right|3,397||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21710 Nijhawan||1999 RS92|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,068|| align=right|1,59|| align=right|4,636||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21711)||1999 RE95|| align=right|14,7|| align=right|2,470|| align=right|0,173|| align=right|11,42|| align=right|3,882||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21712 Obaid||1999 RL96|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,178|| align=right|2,70|| align=right|3,780||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21713 Michaelolson||1999 RW97|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,163|| align=right|6,58|| align=right|3,439||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21714)||1999 RX109|| align=right|12,7|| align=right|2,897|| align=right|0,030|| align=right|11,78|| align=right|4,930||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21715 Palaniappan||1999 RA110|| align=right|14,4|| align=right|2,258|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|3,392||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21716 Panchamia||1999 RX113|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,035|| align=right|3,22|| align=right|3,700||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21717 Pang||1999 RO114|| align=right|14,5|| align=right|2,914|| align=right|0,064|| align=right|1,94|| align=right|4,973||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21718 Cheonghapark||1999 RO115|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,184|| align=right|2,62|| align=right|4,114||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21719 Pasricha||1999 RR115|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|2,11|| align=right|3,772||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21720 Pilishvili||1999 RQ119|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,118|| align=right|7,56|| align=right|3,511||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21721 Feiniqu||1999 RY119|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,133|| align=right|7,10|| align=right|3,526||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21722 Rambhia||1999 RX120|| align=right|14,9|| align=right|2,349|| align=right|0,092|| align=right|5,74|| align=right|3,599||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21723)||1999 RT128|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,279|| align=right|6,92|| align=right|4,579||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21724 Ratai||1999 RA132|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,126|| align=right|5,75|| align=right|3,552||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21725)||1999 RB132|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,105|| align=right|9,74|| align=right|5,140||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21726 Rezvanian||1999 RB134|| align=right|14,1|| align=right|2,369|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|3,646||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21727 Rhines||1999 RY135|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,179|| align=right|7,31|| align=right|3,550||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21728)||1999 RH136|| align=right|14,6|| align=right|2,665|| align=right|0,056|| align=right|15,24|| align=right|4,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21729 Kimrichards||1999 RE137|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,026|| align=right|5,39|| align=right|3,608||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21730 Ignaciorod||1999 RG138|| align=right|15,5|| align=right|2,207|| align=right|0,113|| align=right|3,95|| align=right|3,277||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21731)||1999 RT142|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,049|| align=right|15,63|| align=right|4,184||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21732 Rumery||1999 RW142|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,116|| align=right|4,84|| align=right|4,382||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21733 Schlottmann||1999 RX145|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,117|| align=right|3,44|| align=right|3,491||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21734)||1999 RM146|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,112|| align=right|10,57|| align=right|5,131||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21735 Nissaschmidt||1999 RV146|| align=right|14,8|| align=right|2,354|| align=right|0,122|| align=right|6,31|| align=right|3,612||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21736 Samaschneid||1999 RW149|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,188|| align=right|2,32|| align=right|3,536||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21737 Stephenshulz||1999 RV151|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,153|| align=right|1,46|| align=right|3,765||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21738 Schwank||1999 RB153|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,541||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21739 Annekeschwob||1999 RN157|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,080|| align=right|3,28|| align=right|3,443||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21740)||1999 RR159|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,199|| align=right|11,94|| align=right|4,353||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21741)||1999 RN162|| align=right|13,6|| align=right|2,866|| align=right|0,131|| align=right|13,93|| align=right|4,851||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21742 Rachaelscott||1999 RU163|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|4,31|| align=right|4,605||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21743 Michaelsegal||1999 RB164|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,053|| align=right|5,77|| align=right|4,163||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21744 Meliselinger||1999 RF168|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,177|| align=right|2,34|| align=right|3,768||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21745 Shadfan||1999 RX168|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,065|| align=right|4,43|| align=right|4,223||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21746 Carrieshaw||1999 RZ169|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,109|| align=right|1,33|| align=right|3,499||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21747 Justsolomon||1999 RD170|| align=right|14,2|| align=right|2,720|| align=right|0,191|| align=right|2,24|| align=right|4,484||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21748 Srinivasan||1999 RH170|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,188|| align=right|3,46|| align=right|3,322||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21749)||1999 RM172|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,255|| align=right|6,12|| align=right|4,103||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21750 Tartakahashi||1999 RG173|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,116|| align=right|6,29|| align=right|3,344||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov